Азербайджано-эфиопские отношения — двусторонние дипломатические отношения между Азербайджанской Республикой и Федеративной Демократической Республикой Эфиопия в политической, социально-экономической, культурной и других сферах

Осуществляется сотрудничество в таких сферах, как экономика, торговля, образование, культура, медиа, инженерия, энергетика, медицина.

Дипломатические отношения 
Дипломатические отношения между Азербайджаном и Эфиопией впервые были установлены 2 ноября 1992 года.

В декабре 2012 года в Милли Меджлисе (Парламенте) Азербайджана было принято решение учредить посольство страны в Эфиопии.

Чрезвычайным послом Эфиопии в Азербайджане является Аялев Гобезиэ Воркнех. Представителем Азербайджана в Эфиопии является Эльман Абдуллаев.

С 2017 года Почетным консулом Азербайджана в Эфиопии является Джейхун Алекперов.

В ноябре 2017 года министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров нанёс официальный визит в Эфиопию. В рамках визита состоялась встреча министра с президентом Эфиопии Мулату Тешоме, министром иностранных дел Эфиопии Воркене Гебейеху. По итогам встречи был подписан «Меморандум о взаимопонимании по политическим консультациям между министерствами иностранных дел Азербайджанской Республики и Федеративной Демократической Республики Эфиопия».

Экономическое сотрудничество 
В мае 2017 года в Бакинском бизнес центре состоялась азербайджано-эфиопская деловая встреча, организованная Фондом поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO). В мероприятии приняли участие около 30 бизнесменов, работающих в текстильной сфере.

Согласно статистическим данным торгового отделения ООН (COMTRADE), в 2017 году объём экспорта из Азербайджана составил 438 долларов США.

В 2018 году объём экспорта из Азербайджана составил 476.400 долларов США.

Международное сотрудничество 
На международной арене сотрудничество между странами осуществляется в рамках различных организаций: ООН, Африканский союз и так далее.

26 февраля 2016 года по инициативе посольства Азербайджана в Эфиопии, в Аддис-Абебе было организовано мероприятие, посвящённое памяти жертв Ходжалинского геноцида.

Культурные связи 
Начиная с 1960-х годов, в Азербайджане обучаются десятки студентов из Эфиопии.

В 2018 году во время кинофестиваля «Addis Ababa Asia Pacific film festival», проводимого в городе Аддис-Абеба был представлен азербайджанский документальный фильм «Под одним солнцем»..

В 2019 году на фестивале европейских фильмов в Эфиопии был показан азербайджанский художественный фильм «Али и Нино».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт посольства Азербайджана в Эфиопии 

Эфиопия
Азербайджан